Тетракарбонилродиевая кислота — неорганическое соединение,
карбонильный комплекс родия с формулой HRh(CO), жёлтая жидкость.

Может быть получена действием монооксида углерода и водорода на металлический родий:
 

Применяется как катализатор в органической химии, например, при каталитической гидрогенизации монооксида углерода.

Примечания

Литература 
 
 

родия